Tecuapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tecuapa, Veracruz, ort, Zontecomatlán de López y Fuentes, 
 Tecuapa, Hidalgo, ort, Calnali,